Le sigle UNH peut faire référence à :
 University of New Hampshire, l'université du New Hampshire
 University of New Haven, l'université de New Haven

Homonymie d'acronyme